Мельдал () — коммуна в губернии Сёр-Трёнделаг в Норвегии. Административный центр коммуны — город Мельдал. Официальный язык коммуны — нейтральный. Население коммуны на год составляло 3871 чел. Площадь коммуны Мельдал — 612,5 км², код-идентификатор — 1636.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Примечания

См. также 
 Коммуны Норвегии
 Лёккен Верк

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии